Wilhelm Gottlieb Hauff (1750-1816), Nederlands musicus van Duitse komaf
Wilhelm Gottlieb Hauff (1793-1858), Nederlands musicus, zoon van bovenstaande